Vladislav – nome proprio di persona maschile, corrispondente al nome italiano Ladislao
 Vladislav – comune mercato della Repubblica Ceca, nella regione di Vysočina
 Vladislav I di Valacchia – voivoda (principe) di Valacchia dal 1364 al 1377